Le Championnat européen des nations de rugby à XV 2000-2002,  de la compétition qui réunit des pays européens ne participant pas au Tournoi des Six Nations, est remporté par la Roumanie. Les Pays-Bas sont rétrogradés. La République Tchèque est promue.

Équipes engagées 
Division A
 
 
 
  
 
 

Division B1
 
 
 
 
 

Division B2
 
 
 
 
 

Division C1
 
 
 
 
 

Division C2
 
 
 
 
 

Division C3

Division A

Classement 

 
 

|}

Matchs joués 
Matchs aller

Matchs retour

Division B1

Classement 

 
 
|}

Matchs joués 
Tournoi qualificatif pour la Coupe du monde de rugby. La République tchèque est également promue en Division A.

Division B2

Classement 

 
 
|}

Matchs joués 
Tournoi qualificatif pour la Coupe du monde de rugby.

Bibliographie

Liens externes 
 Accueil de la FIRA-A.E.R.

2000-2002
Rugby à XV en 2000
Rugby à XV en 2001
Rugby à XV en 2002